Wolfskeel oder Wolffskeel steht für:
 Wolfskeel (Adelsgeschlecht), fränkisches Uradelsgeschlecht

Personen:
 Christian Wolfskeel von Reichenberg (1761–1809), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Eberhard Graf Wolffskeel von Reichenberg (1875–1954), deutscher Offizier
 Henriette Wolfskeel von Reichenberg (1776–1859), herzogliche Hofdame und Vertraute Goethes
 Johann Gottfried Ignaz von Wolfskeel (1693–1779), Würzburger Domherr
 Karl Wolffskeel von Reichenberg (1847–1919), bayerischer General
 Luitpold Graf Wolffskeel von Reichenberg (1879–1964), deutscher Offizier
 Otto II. von Wolfskeel († 1345), Fürstbischof von Würzburg
 Philipp Sigmund Wolfskeel von Reichenberg (1762–1828), österreichischer Major
 Wolfram Wolfskeel von Grumbach († 1333), Bischof von Würzburg